Парка́ны (; также Паркань) — название населённых пунктов. Название образовано от  — забор.

Молдавия 
 Парканы — село в Каларашском районе Молдавии.
 Парканы — село в Слободзейском районе Приднестровской Молдавской республики.
 Парканы — село в Сорокском районе Молдавии.
 Парканы — село в Шолданештском районе Молдавии.

Россия 
 Парканы — деревня в Лысьвенском городском округе Пермского края.

Словакия 
 Парканы — город в западной Словакии на Дунае.